Division III i fotboll 1979 var 1979 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1980. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

N1: sammanslagning av Brynäs IF och Gefle IF. Sammanslagningen tog Brynäs IF:s division III-plats.

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

N1: Lyckeby GoIF uppflyttades till division III 1979 för att fylla den vakans som uppstod vid sammanslagningen av Brynäs IF och Gefle IF.

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Omgång 3 spelades på neutral plan: IF Brommapojkarna - Gefle IF/Brynäs i Sala och Norsjö IF - Alnö IF i Örnsköldsvik.
IF Brommapojkarna och Gefle IF/Brynäs uppflyttas till division II 1980.

Grupp 2

Den tredje omgångens matcher (BK Forward - Karlstads BK samt Motala AIF - Jonsereds IF) spelades inte enär de saknade betydelse för uppflyttning.
BK Forward och Karlstads BK uppflyttas till division II 1980.

Grupp 3

Omgång 3 spelades på neutral plan: Karlskrona AIF - Råå IF i Hällevik och IFK Kristianstad - IFK Uddevalla i Värnamo.
Karlskrona AIF och IFK Kristianstad uppflyttas till division II 1980.

Källor
Tabeller säsongen 1979

Fotboll i Sverige 1979
1979
Fotbollssäsongen 1979